Kastenmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Kastenmeier (* 1997), deutscher Fußballtorhüter 
 Robert Kastenmeier (1924–2015), US-amerikanischer Politiker